Хитряк — українське прізвище.

 Хитряк Ростислав (нар. 1984) — український співак-репер, волонтер, автор пісні «Revolution Ukraine» або «Гімну змін для України», який визнано неофіційним гімном Революції гідності.
 Хитряк Станіслав Іванович (1947—2002) — український баяніст, концертмейстер, акомпаніатор, аранжувальник.

Див. також 
 Хитрик
 Хитрук